Stazione di Toyokawa (Osaka) – stazione della diramazione Saito della Monorotaia di Ōsaka situata a Ibaraki nella prefettura di Osaka.
 Stazione di Toyokawa (Aichi) – stazione della Linea Iida della JR Central situata a Toyokawa nella prefettura di Aichi.
 Stazione di Aizu-Toyokawa – stazione della Linea Ban'etsu orientale della JR East situata a Kitakata nella prefettura di Fukushima.